Estació de Quatre Camins, estació de la Línia Llobregat-Anoia de FGC al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, a la comarca del Baix Llobregat 
 Centre Penitenciari Quatre Camins a la Roca del Vallès.
 Els Quatre Camins (Granera), indret del terme municipal de Granera a la comarca del Moianès
 Jaciment arqueològic de Quatre Camins a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès